est une expression anglaise signifiant « course de minuit ». Elle peut faire référence à :

 , comédie policière américaine de Martin Brest sorti en 1988 ;
 , bande originale du film composée par Danny Elfman ;
 , ancien nom de la Christmas Run, course pédestre de Lausanne (Suisse).

Voir aussi